Mahabir Club é um clube de futebol do Nepal. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2005/06.

Clubes de futebol do Nepal